Michael Barratt est un nom pouvant désigner:

 (né en 1928), présentateur de télévision britannique
Michael Barratt (né en 1948), chanteur gallois
Michael Barratt (né en 1959), astronaute américain

Voir aussi

Barratt, Michael